По́йзер () — английская фамилия. Известные носители:

 Пойзер, Делрой (1962—2019) — ямайский легкоатлет.
 Пойзер, Джеймс (род. 1967) — англо-американский музыкант.

Примечания